Sprint indywidualny mężczyzn techniką dowolną został przeprowadzony 22 lutego. Zawody odbywały się na trasach w Pragelato, a przystąpiło do nich 80 zawodników z 34 państw. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Szwed Björn Lind.

Wyniki

Kwalifikacje

Ćwierćfinały 
 Ćwierćfinał 1

 Ćwierćfinał 2

 Ćwierćfinał 3

 Ćwierćfinał 4

 Ćwierćfinał 5

Półfinały 
 Półfinał 1

 Półfinał 2

Finały 
 Finał B

 Finał A

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006